Лягин:

 Лягин, Виктор Александрович (псевдоним — Ко́рнев; 1908—1943) — советский разведчик, капитан, Герой Советского Союза.
 Лягин, Михаил Иванович (1867—?) — русский поэт и журналист.
 Лягин, Роман Викторович (род. 1980) — украинский общественный деятель, государственный деятель ДНР.